Red 5 bezeichnet:
 Red5, freier Streaming-Server für das Real Time Messaging Protocol (RTMP)
 Red 5 (Musikprojekt), Musikprojekt von Thomas Kukula
 Spitzname von Nigel Mansell (* 1953), britischer Automobilrennfahrer
 Red 5 Comics, Comicverleger